Esmaeil Hosseini – ciclista iraniano
 Homa Hosseini – canottiera iraniana
 Jalal Hosseini – calciatore iraniano
 Khaled Hosseini – scrittore e medico statunitense
 Mehdi Hosseini – compositore iraniano
 Seyed Reza Hosseini Nassab – capo religioso iraniano
 Shahab Hosseini – attore iraniano